Letzgus ist der Nachname folgender Personen:
 Klaus Letzgus (* 1940), deutscher Jurist
 Peter Letzgus (* 1941), deutscher Politiker (CDU)